Ángel Rojas puede referirse a:

 Ángel Rojas Penalva, periodista español.
 Ángel Clemente Rojas "Rojitas" (1944-), futbolista argentino.
 Ángel Dolores Rojas (1851-1918) abogado y político argentino.
 Ángel Felicísimo Rojas (1910-), escritor ecuatoriano.
 Ángel O. Rojas Ortega (1985-), futbolista chileno.
 Miguel Ángel Rojas (1946-), artista colombiano.
 Ángel González, futbolista argentino (1994 - )
en:Ángel Rojas